Tielen – wieś w Belgii w prowincji Antwerpia w gminie Kasterlee. Na koniec 2019 roku zamieszkana przez 3995 osób.

Zabytki i atrakcje 
 Zamek Tielenhof z XIV wieku, przebudowany w XVI wieku
 Młyn wodny z 1526 roku
 Neogotycki kościół św. Małgorzaty Antiocheńskiej

Transport 

W Tielen znajduje się stacja kolejowa, łącząca miejscowość z Turnhout, Brukselą i Antwerpią.

Przypisy 

Miejscowości w prowincji Antwerpia